Mike McCarthy (né en 1968), cycliste américain
 Mike McCarthy (né en 1981), joueur irlandais de rugby à XV
 Mike McCarthy (né en 1963), joueur américain de football américain